Hühnerstraße ist der Name folgender Straßen:

 Bundesstraße 417, Abschnitt von Limburg bis Taunusstein-Neuhof
 Bechermacherstraße (Stralsund), früherer Name des Abschnitts zwischen Fährstraße und Semlower Straße